Take It Easy puede referirse a;

 Take It Easy (1972), canción de Jackson Browne y Glenn Frey; 
 Take It Easy! (2009), octavo single de Buono!; o 
 Relax, Take It Easy (2006), sencillo de Mika.